École ist das französische Wort für Schule und bezeichnet:

 École, eine französische Gemeinde im Département Savoie
 École-Valentin, eine französische Gemeinde im Département Doubs 
 École (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Seine
 La Boissière-École, eine Gemeinde im Département Yvelines 

Siehe auch:
 Grande école
 École de Winterthour
 Écoles Centrales, eine Gruppe französischer Ingenieurschulen
 École biblique et archéologique française de Jérusalem, eine Bibelforschungsschule in Jerusalem